Welcome to Paradise (Bienvenue au Paradis en anglais) peut désigner :

 Welcome to Paradise, un ballet du duo Régis Obadia et Joëlle Bouvier sorti en 1989 ;
 Welcome to Paradise, une chanson du groupe punk américain Green Day tirée des albums Kerplunk! et Dookie ;
 Welcome to Paradise, un film de Brent Huff sorti en 2007 ;
 Welcome to Paradise, une bande dessinée de Simone Guglielmini sorti en 2009.